Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2005 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus in de Canadese stad Montreal. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht.

Titelverdediger voorafgaand aan deze editie was Roger Federer, bij het dubbelspel waren dat Mahesh Bhupathi en Leander Paes. Federer was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen.

De Belg Xavier Malisse bereikte de derde ronde. Ook zijn landgenoot Olivier Rochus kwam tot de derde ronde. Christophe Rochus verloor zijn openingspartij.

Er deden geen Nederlanders mee met het toernooi.

De Spanjaard Rafael Nadal wist in de finale Andre Agassi te verslaan. Wayne Black en Kevin Ullyett eisten de titel in het mannendubbelspel op.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal
2005